Max Wärn (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il a représenté la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || HIFK || SM-liiga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HIFK || SM-liiga ||27 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2008-2009 || HIFK || SM-liiga ||51 ||5 ||11 ||16 ||26 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2009-2010 || HIFK || SM-liiga || 35|| 5|| 6|| 11|| 43|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 4|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || HIFK || SM-liiga || 43|| 6|| 6|| 12|| 31|| 10|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2010-2011 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 35|| 9|| 7|| 16|| 39|| 17|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
|2012-2013 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 46|| 7|| 5|| 12|| 14|| 10|| 4|| 4|| 8|| 8
|-
|2013-2014 || JYP Jyväskylä || Liiga || 60|| 14|| 21|| 35|| 44|| 4|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2014-2015 || HK Sotchi || KHL || 60|| 12|| 7|| 19|| 43|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || HK Sotchi || KHL ||  43 || 3 || 8 || 11 || 27 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || HC Red Star Kunlun || KHL || 32 || 10 || 7 || 17 || 28 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || HV71 || SHL || 49|| 10|| 8|| 18|| 16|| 2|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2018-2019 || Jokerit || KHL || 25|| 4|| 0|| 4|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Lausanne || NLA || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en juin 1988
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur du HIFK
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du JYP Jyväskylä
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Sotchi
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du HV 71
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Kiekko-Vantaa